Сироватка — залишки від виготовлення домашнього сиру, продукт переробки молока.
 Сироватка — біологічний препарат.
 Сироватка крові — плазма крові, з якої вилучено згортувальні білки — фібриногени.

Топонім 

 Сироватка — річка в Сумській області, притока річки Псел
 Сироватка — залізнична станція Південно-західної залізниці.
 Нижня Сироватка  — село в Україні, в Сумському районі Сумської області.
 Верхня Сироватка — село в Україні, в Сумському районі Сумської області.